Правокрили (Orthoptera) е разред насекоми, включващ скакалци, щурци и други. Разредът е разделен на два подразреда: Caelifera и Ensifera. Над  вида правокрили се срещат по света. Насекомите от разреда имат непълна метаморфоза и издават скърцащи звуци, търкайки крилата си или краката си, които имат редици от неравности. Ухото се намира в предния голям пищял при щурците или в първия коремен сегмент при скакалците. Тези насекоми използват вибрации, за да намират други индивиди. Скакалците могат да прегъват крилата си (тоест те са новокрили насекоми).

Разредът еволюира преди около 300 милиона години, а разделянето му на два подразреда се случва преди около 256 милиона години.

Описание 
Правокрилите по принцип имат цилиндрично тяло, с удължени задни крака и мускулатура, развита за скачане. Имат челюсти за хапене и дъвчене и големи фасетни очи, като в зависимост от вида, могат да имат светлочувствителни органи. Антените имат множество стави и приличат на нишки с различна дължина.

Първият и третият сегмент на гърдите са по-големи, докато вторият сегмент е много по-малък. Те имат два чифта криле, които покриват коремната област в състояние на покой. Предните криле са по-тесни от задните и твърди в основата си, докато задните са мембранести, с прави вени и множество напречни вени. В покой, задните криле са сгънати като ветрило под предните криле.

Употребата на звук е от съществено значение при ухажването, като повечето видове има свои отличителни песни. Повечето скакалци снасят яйцата си в земята или върху растителност. След излюпване малките нимфи приличат на възрастни индивиди, но не разполагат с криле. Също така, те могат да имат коренно различна окраска от възрастните. Чрез последователно линеене нимфите развиват крила и се превръщат в зрели индивиди. Броят на процесите на линеене зависи от вида. Растежът също е варира в широки граници и може да отнема от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от наличието на храна и метеорологичните условия.

Взаимоотношение с хората 
Няколко вида скакалци се считат за вредители. Скакалците са способни да унищожат цели поля с реколта за броени дни. Някои видове могат да изядат теглото си само за ден. Индивидите се събират на рояци, наброяващи до 80 милиона индивида и обхващащи над 1000 km2. Тези насекоми се хранят главно с треви и плевели, но във времена на суша и големи популации, те се хранят и със селскостопанска реколта.

Филогения

Източници